Als Zeche Mühlenbank wurden in Deutschland mehrere Bergwerke bezeichnet, unter anderem:

 die Zeche Mühlenbank (Essen) in Essen-Kupferdreh
 die Zeche Mühlenbank (Hattingen) in Hattingen-Holthausen